Stvoření může být:

 stvoření – kreace, tvoření je proces vytváření, vyrábění něčeho nového
 stvoření světa – vznik světa v různých náboženských mýtech (kreacionismus)
 stvoření ex nihilo – ve filosofii stvoření z ničeho v protikladu ke stvoření z hmoty
 stvoření člověka – v židovsko-křesťanském pojetí stvoření Adama Bohem
 theogonie – stvoření, resp. zrození bohů v řecko-římské mytologii
 bytost – něco živého, co bylo někým stvořeno (živé stvoření)

v kultuře

 Nebeská stvoření, alternativně také Božská stvoření – novozélandský film z roku 1999 
 Stvoření (film, 2009) – francouzslo-švýcarsko-lucemburský akční thiller z roku 2009
 Stvoření světa (film) – francouzsko-československý animovaný film z roku 1957
 Stvoření (Händel) – hudební skladba, autor Georg Friedrich Händel
 Stvoření (Haydn) – oratorium Josepha Haydna
 Sefer Jecira, česky Kniha Stvoření –  starověký kabalistický spis z oblasti Blízkého východu

Externí odkazy